Guda  je beloruska etno-folk glasbena skupina.

O skupini 
Osnovni repertoar skupine so obredne pesmi, najbolj arhaična plast tradicionalne ljudske kulture. Skupina poje tradicionalne jurjevske, kupalske, koledne in druge pesmi ob letnih šegah.

Diskografija

Arhaični obredni spevi (belorusko: «Архаічныя абрадавыя сьпевы)
Prvi studijski album je bil izdan leta 2002, druga izdaja 2006

 Каралю-каралевічу (Веснавая) 1:06
 Клiк, вясна! (Гуканьне вясны) 1:13
 Дзякуй Богу, што вясна прышла (Веснавая) 1:36
 Ой, да за гуменьцам (Валачобная) 2:52
 А дзе ж ты, Юр'я, ўрасiўся (Юраўская) 1:18
 Юр'я, ўставай рана (Юраўская) 1:34
 Мядунiца (Веснавая карагодная) 1:13
 Як на нашай на вуліцы да й на перавулку (Ваджэньне стралы) 2:04
 За горэю крэмянэю (Веснавая) 1:32
 Паганяй волы (Веснавая) 2:04
 Што й па мору (Веснавая карагодная) 3:13
 Ой, бяроза белая (Веснавая) 2:06
 Ой, дай божэ тэплэ лiто (Веснавая талочная) 1:56
 А на траваццэ, рано (Купальская) 1:31
 Па бару хаджу (Пятроўская) 1:42
 Да пад мостам рыба з хвостам (Касарская) 1:28
 Пара жнейкі дамоў ісьці (Жніўная) 1:53
 Соняйка да на заходе (Вясельная) 1:21
 Маладзенькая Галечка (Вясельная) 1:38
 Й у недiлечку рано (Вясельная) 3:22
 Наварыў братка піва (Восеньская бяседная) 2:46
 Добры вечар табе, пане-гаспадару (Калядная) 2:40
 Мяцелiца (Калядная) 1:02
 А йшла колiда па льду (Калядная) 1:12
 Ой, у ляску-ляску на жоўтым пяску (Калядная) 1:49

Igre bogov (belorusko Ігры Багоў)
Drugi album je bil izdan leta 2005 

 Паданьне аб утварэньні зямлі … 0.36
 Даўней жылі людзі, ня вералі богу (перадвелікодная паставая) … 4.29
 Аповяд пра Цмока … 1.05
 А дзе ты Юр'я ўрасіўся (юраўская) … 1.19
 Юр'я, уставай рана (юраўская) … 1.35
 Песенька мая хароша (пахаваньне стралы) … 0.57
 Аповяды пра агонь нябесны і агонь зямны … 1.30
 Ішла Купалка сялом (купальская) … 0.48
 Ды, гарэла Купайло на горэ (купальская) … 2.05
 Дзе ты, Купала, купалася (купальская) … 1.31
 Сьвяты Яня, дзе дасюль быў? (купальская) … 2.23
 Чырвоная рожа (купальская) … 1.32
 Аповяд пра ігру Сонца … 0.25
 Гуляла соняйка (купальская) … 1.10
 Паданьні пра Сонца, Месяц і Зару … 2.09
 Ой, месяцу, месяцу, да ўзыйдзі ранюсенька (купальская) … 0.54
 Зара мая вячэрняя (жнiўная) … 1.05
 Блізьнечы міт — паданьне пра браткі … 1.05
 А на Купала на Йвана (купальская) … 1.54
 Аповяд пра Спарыша … 0.20
 Хадзіў Раю на вуліцы (дажынкі) … 2.21
 Пярун-Перуне (замова) … 1.50
 Заключэньне … 0.11

Zunanje povezave 
 Uradna stran
 Даўней жылі людзі, ня вералі богу (перадвелікодная паставая)
Beloruske glasbene skupine